Walter Bosshard ist der Name folgender Personen:

* Walter Bosshard (Fotograf) (1892–1975), Schweizer Fotograf und Reporter
 Walter Bosshard (Fussballspieler) (1921–1984), Schweizer Fußballspieler
 Walter Bosshard (Politiker) (* 1950), Schweizer Politiker (FDP)